Серге́й Кали́нин:
 Калинин, Сергей Алексеевич (1926—1997) — советский спортсмен, олимпийский призёр в стендовой стрельбе.
 Калинин, Сергей Евгеньевич (род. 1984) — российский спортсмен, чемпион мира по панкратиону.
 Калинин, Сергей Иванович (1896—1971) — советский актёр.
 Калинин, Сергей Леонидович (род. 1988) —  российский хоккеист с мячом, призёр чемпионата мира.
 Калинин, Сергей Ксенофонтович (1911—1993) — советский физик, член-корр. АН КазССР. 
 Калинин, Сергей Павлович (род. 1991) — российский хоккеист.